Ubuntu steht für:
 Ubuntu, eine Linux-Distribution
 Ubuntu Cola, eine britische Limonadenmarke
 Ubuntu (Nordkap), eine Gemeinde im Distrikt Pixley ka Seme, Provinz Nordkap, Südafrika
 Ubuntu (Philosophie), ethisches Konzept aus dem südlichen Afrika
 ubuntu (Magazin), „Magazin für Kindheit und Kulturen“ vom SOS-Kinderdorf
 Ubuntu Circus, Projekt des christlichen Vereins Soziale Projekte
 Ubuntu (Hilfsprogramm), ein Verein für Entwicklungsprojekte für Kasuna in Kenia
Ubuntu Font Family, eine Schriftfamilie
(202373) Ubuntu, ein Asteroid